Ла Азусена има више значења:

 Ла Азусена (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Азусена (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Азусена (Сан Антонино Кастиљо Веласко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Азусена (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Азусена (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Азусена (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Азусена (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Азусена (Момас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику